AKK nebo akk může znamenat:

 Annegret Krampová-Karrenbauerová – předsedkyně CDU
 starokatolická církev (z německého Altkatholische Kirche) – církev německého původu
 akkadština – mrtvý semitský jazyk
 aljašský klee kai – severské plemeno psa